Dixmier est un nom propre qui peut désigner :
 Jacques Dixmier (1924- ), mathématicien français ;
 Joseph Dixmier (1894-1980), homme politique français ;
 Leïla Dixmier, présidente de l'association Devoirs de mémoires ;
 Michel Dixmier, journaliste français ;
 Nicolas Dixmier, photographe français travaillant pour le cinéma (Notre paradis, À San Remo);